Rhaphiodon (vis), geslacht van karperzalmen
Rhaphiodon (plant), geslacht uit de lipbloemfamilie